Graphic Arts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Graphic Arts Building (Kansas City, Missouri), NRHP-ID 05000810
 Graphic Arts Building (Dayton, Ohio), NRHP-ID 09000911